L'accord de Paris sur le climat est un accord conclu dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui porte sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation et le financement à partir de 2020. L'accord vise à répondre à la menace du réchauffement climatique en maintenant l'augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle bien en deçà de  par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l'augmentation de la température à .

Histoire 
Les termes de l'accord sont négociés par les représentants de  lors de la  Conférence des parties de la CCNUCC à Paris et adopté par consensus le . L'accord est ouvert à la signature des États et des organisations d'intégration économique régionale qui sont parties à la CCNUCC (la Convention) du  au  au siège de l'ONU à New York. L'accord stipule qu'il n'entrerait en vigueur (et ne deviendrait donc pleinement effectif) que si  produisant au moins 55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (selon une liste produite en 2015) ratifiaient, acceptaient, approuvaient ou adhéraient à l'accord. Le , les États-Unis et la Chine, qui représentent ensemble près de 40 % des émissions mondiales, publient une déclaration commune confirmant que les deux pays signeraient l'accord de Paris sur le climat.  ( et l'Union européenne) ont signé l'accord à la première date à laquelle la signature était possible. Le même jour, plus de  ont publié une déclaration d'intention d'adhérer dès que possible en vue d'une adhésion en 2016. Avec la ratification par l'Union européenne, l'accord a obtenu suffisamment de parties pour entrer en vigueur à partir du .

Signataires

Non-signataires

Notes et références

Notes

Références 

Politique climatique
Changement climatique
Traité de protection de l'environnement
Traité des Nations unies
Traité de 2015
Décembre 2015
2015 à Paris
2015
2016